Гуннар Гундерсен (, 11 марта 1882, Бордо — 9 февраля 1943, Мельбурн) — австралийский шахматист норвежского происхождения. Двукратный чемпион Новой Зеландии (1930 и 1932 гг.). Многократный чемпион штата Виктория. В 1914 г. принимал участие в конгрессе Германского шахматного союза. Дважды побеждал в традиционных рождественских турнирах в Мельбурне.

Биография 
Родился во Франции в семье норвежского дипломата. Позже отца перевели на работу в Мельбурн.

Играть в шахматы начал в 1902 г. во время учебы в Мельбурнском университете. По окончании обучения работал в университете. Получил ученое звание и должность профессора математики.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Гундерсена в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Гундерсена на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Выпускники Мельбурнского университета